Лоша — топоним:

Белоруссия 
 Лоша — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Лоша — деревня в Узденском районе Минской области.
 Лоша — река, приток Немана.
 Лоша — река, приток Ошмянки.

Россия 
 Лоша — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Лоша — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Лоша — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Лоша — река в Рязанской области, приток Прони.

См. также 
 Петер Лоша — албанский военачальник и деспот Арты.